Niemcy:
 Angermünde – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Angermünde – stacja kolejowa w Angermünde
 Angermünde – dawne powiaty

Zobacz też:
 Kreis Angermünde
 Landkreis Angermünde